Ольхова́тка — ряд топонимов на территории России и Украины:

Населенные пункты

Россия

Белгородская область 
 Ольховатка — деревня в Белгородском районе.
 Ольховатка — село в Губкинском городском округе.
 Ольховатка — село в Ивнянском районе.
 Ольховатка — хутор в Корочанском районе.
 Ольховатка — село в Новооскольском районе.

Воронежская область 
 Ольховатка — село в Верхнемамонском районе.
 Ольховатка — посёлок городского типа, административный центр Ольховатского района.
 Ольховатка — деревня в Рамонском районе.

Калининградская область 
 Ольховатка — посёлок в Гусевском городском округе.

Курская область 
 Ольховатка — деревня в Касторенском районе, Андреевский сельсовет.
 Ольховатка — деревня в Касторенском районе, Егорьевский сельсовет.
 Ольховатка — село в Поныровском районе.
 Ольховатка — деревня в Пристенском районе.

Липецкая область 
 Ольховатка — деревня в Воловском районе.

Украина

Донецкая область 
 Ольховатка — посёлок городского типа в Енакиевском городском совете.

Полтавская область 
 Ольховатка — село в Кобелякском районе.
 Ольховатка — село в Чутовском районе.

Харьковская область 
 Ольховатка — село в Балаклейском районе.
 Ольховатка — село в Купянском районе.
 Ольховатка — село в Нововодолажском районе.

Реки 
 Ольховатка — река в Воронежской области России, приток Чёрной Калитвы
 Ольховатка — река в Донецкой области Украины
 Ольховатка — река в Харьковской области Украины